Maghribi peut désigner :
Arabe maghrébin, ensemble de dialectes arabes
Écriture maghrébine, ensemble de styles calligraphiques de l’écriture arabe